Ansigtsgenkendelse kan referere til:

 Ansigtsdetektion, ofte et trin, der udføres inden ansigtsgenkendelse
 Ansigtsperception, processen, hvorved menneskehjernen forstår og fortolker ansigtet
 Pareidolia, der til dels går ud på at se billeder af ansigter i skyer og andre steder
 Ansigtsgenkendelsessystem, et automatiseret system med evnen til at identificere individer ud fra deres ansigtsegenskaber